Dit is de wereldranglijst van juli 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 juli 2000.

Mannen 07